Slovo laguna má více významů:

 laguna – část moře oddělená písečným valem od volného moře
 kalová laguna – nádrž k odkalování vody
 Renault Laguna – osobní automobil
 mlhovina Laguna – mlhovina v souhvězdí Střelce

Komerční názvy
 vany, bazény, vodní sportovní areály aj. (sportovní areál Laguna v Třebíči, akvapark v Berouně Tipsport Laguna, solárium v Kolíně a jiné)

Související články 
 Modrá laguna (The Blue Lagoon) – dobrodružný americký film 
 Zelená laguna – informační a poradenské centrum Školního zemědělského podniku Jihočeské univerzity

Externí odkazy